Collicello ima više značenja:
 Collicello, Perugia
 Collicello, Terni
 Collicello, Vicenza